Менья́н () — французская фамилия. Известные носители:

 Меньян, Гийом-Рене (1827—1896) — французский кардинал.
 Меньян, Лали (род. 1968) — французская актриса, модель, телеведущая.
 Меньян, Леопольд (1793—1873) — американский дирижёр и композитор французского происхождения.
 Меньян, Летиция (род. 1960) — французская дзюдоистка.
 Меньян, Майк (род. 1995) — французский футболист, вратарь.